Por Nguema pode estar à procura de:
Francisco Macías Nguema, 1.º Presidente da Guiné Equatorial, tio do posterior;
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 2.º Presidente da Guiné Equatorial, sobrinho do anterior.

Desambiguação